A-Rosa — речные круизные четырёхпалубные, каютные суда:

 A-Rosa Aqua 
 A-Rosa Bella 
 A-Rosa Brava 
 A-Rosa Donna 
 A-Rosa Luna 
 A-Rosa Mia 
 A-Rosa Riva 
 A-Rosa Stella 
 A-Rosa Viva